Helen eller Helén kan syfta på följande:

 Helen, ett förnamn, variant av Helena (namn)
 Helén, ett förnamn, variant av Helena (namn)

Personer
Gunnar Helén (1918–2002), en svensk politiker, journalist och ämbetsman

Geografi

USA 

 Helen (ort i USA, Georgia), White County, 
 Helen (ort i USA, West Virginia), Raleigh County, 

Robotskapade USAförgreningar